Спадщина (фільм, 1978) () — американський трилер 1978 року.
 Спадщина (фільм, 1984) () — фільм радянського режисера Георгія Натансона 1984 року.
 Спадщина (фільм, 1998) () — американський трилер 1998 року.
 Спадщина (фільм, 2001) () — бразильська комедія 2001 року.
 Спадщина (фільм, 2003) () — данський фільм 2003 року.
 Спадщина (фільм, 2006) () — французький фільм 2006 року.